Cussac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne.
 Cussac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal.